Боровани могу бити:

 Боровани (Чешке Будјејовице), град у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Боровани (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република